

Чатгем — місто, штат Луїзіана
 Чатгем — місто, штат Массачусетс
 Чатгем — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Чатгем — місто, штат Нью-Гемпшир
 Чатгем — місто, штат Нью-Йорк
 Чатгем — місто, штат Вірджинія
 Чатгем — селище, штат Іллінойс
 Чатгем — селище, штат Мічиган
 Чатгем Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Чатгем — селище, штат Нью-Йорк
 Чатгем Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія